Asinaria (lat. „zum Esel gehörig“) ist:

 der Titel einer Komödie von Plautus, siehe Asinaria (Plautus)
 Porta Asinaria, eines der Tore der Aurelianischen Mauer von Rom
 Asinaria festa, die Eselsmesse, ein mittelalterliches Narrenfest